Натуральне число 145
 145 рік до нашої ери
 145 рік нашої ери